Лариса Нейланд і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати з іншими партнерками.

Звєрєва і Джиджі Фернандес виграли титул, у фіналі перемігши пару Яна Новотна і Нейланд з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 

  Яна Новотна /  Лариса Нейланд (фінал)
  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
  Аранча Санчес Вікаріо /  Гелена Сукова (півфінал)
  Мартіна Навратілова /  Пем Шрайвер (півфінал)
  Мері Джо Фернандес /  Зіна Гаррісон (4 коло)
  Катріна Адамс /  Манон Боллеграф (3 коло)
  Лорі Макніл /  Ренне Стаббс (4 коло)
  Джилл Гетерінгтон /  Кеті Ріналді (1 коло)
  Патті Фендік /  Андреа Стрнадова (3 коло)
  Сенді Коллінз /  Елна Рейнах (3 коло)
  Н Брандтке /  Елізабет Смайлі (1 коло)
  Рейчел Макквіллан /  Клаудія Порвік (1 коло)
  Ізабель Демонжо /  Наталі Тозья (3 коло)
  Анке Губер /  Клаудія Коде-Кільш (3 коло)
  Катарина Малеєва /  Барбара Ріттнер (3 коло)
  Гретхен Магерс /  Робін Вайт (4 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Вімблдонський турнір 1992 on WTAtennis.com 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір